Боарнуа́ () может обозначать:
География
 Боарнуа, город в Квебеке;
 Боарнуа (графство), бывшее графство Квебека;
 Боарнуа (ГЭС), гидроэлектростанция, расположенная около города Боарнуа;
 Боарнуа, провинциальный избирательный округ Квебека;
 Боарнуа, бывший федеральный избирательный округ в Монтережи в Квебеке;
 Боарнуа-Салаберри, графство Квебека;
 Боарнуа-Салаберри, федеральный избирательный округ в Квебеке;
 Боарнуа-Хантингдон, бывший избирательный округ в Квебеке;
 Фор-Боарнуа, форт, основанный французами на берегу озера Пепен у истока Миссисипи в США;
 Сент-Этьен-де-Боарнуа, сельский муниципалитет в Квебеке;
 Боарнуа — Лапрери, федеральный избирательный округ Канады в Монтережи;

Фамилии
 Маркиз Боарнуа, губернатор Новой Франции с 1726 по 1746;
 Франсуа де Богарне де Лабоэш, интендант французских колоний, морских сил и военно-морского флота;

Другое
 Скандал из-за Боарнуа, финансово-политический скандал из-за сооружения электростанции Боарнуа